Барже́м () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 110 км на північний схід від Марселя, 90 км на північний схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 61 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 115,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Баржем на сайті французького Національного інституту географії
 Баржем на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Баржем на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар